Geografia:
 Newport, ciutat gal·lesa.
 Newport (Arkansas)
 Newport (Carolina del Nord)
 Newport (Carolina del Sud)
 Newport (Indiana)
 Newport (Kentucky)
 Newport (Minnesota)
 Newport (Nebraska)
 Newport (Nova Hampshire)
 Newport (Nova York)
 Newport (Oregon)
 Newport (Pennsilvània)
 Newport (Rhode Island)
 Newport (Tennessee)
 Newport (Vermont)
 Newport (town de Vermont), població dels Estats Units a l'estat de Vermont.
 Newport (Washington)
 Newport Beach, ciutat del Comtat d'Orange, Califòrnia, als Estats Units.
 Newport News, ciutat independent de Virgínia, Estats Units d'Amèrica.
 Esport: Newport Gwent Dragons, equip de rugbi a 15 gal·lès, amb base al comtat de Gwent.